Europaeum ist die Bezeichnung von
 Europaeum (Regensburg), eine Einrichtung der Universität Regensburg
 Europaeum (Oxford), ein Universitätsnetzwerk mit Sitz in Oxford